Нойштадт-Глеве () — город в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Входит в состав района Людвигслуст. Подчиняется управлению Нойштадт-Глеве. Население составляет 6547 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 93,91 км². Официальный код — 13 0 54 081.

Город подразделяется на 8 городских районов.

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница

Города Мекленбурга-Передней Померании